Kevin, een voornaam die oorspronkelijk uit Ierland komt

 Kevin (Montana), een plaats in de Amerikaanse staat Montana
 Kevin (radioprogramma), een Nederlands radioprogramma
 Kevin (rapper), een Nederlands rapper (Kevin de Gier)